Balikwisha ist der Familienname folgender Personen:

 Michel-Ange Balikwisha (* 2001), belgisch-kongolesischer Fußballspieler
 William Balikwisha (* 1999), belgisch-kongolesischer Fußballspieler